

Sigle
 Of a Revolution – gruppo musicale statunitense
 Ordine degli Agostiniani Recolletti – istituto di vita consacrata
 Olympic Athletes from Russia (Atleti Olimpici dalla Russia) – sigla degli atleti russi ammessi alle Olimpiadi di Pyeongchang

Codici 
 OAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monterey Fritzsche AAF (Stati Uniti)
 oar – codice ISO 639-3 della lingua aramaica antica

Cognomi
Il cognome Oar può riferirsi a:
 Thomas Oar, calciatore australiano